Freewave Radio Leiden, piratenstation
Freewave Media Magazine, tijdschrift